(Индекс ГРАУ — 57-Г-717) — советская наступательная ручная граната, относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

История 
В 1954 году РГД-5 принята на вооружение ВС СССР, взамен наступательной гранаты РГ-42.

Гранаты использовались в ходе боевых действий в Сирии.

В российско-украинской войне зафиксированы случаи использования РГД-5 с украинских беспилотных летательных аппаратов для уничтожения брошенной российской бронетехники.

Описание 
Граната предназначена для поражения личного состава противника фугасным действием взрывчатки и осколками, формирующимися при разрушении металлической оболочки. Цели граната достигает за счёт броска рукой. Дистанционного действия — означает, что граната взорвётся через определённое время (3,2—4,2 секунды) после того, как её выпустят, независимо от иных условий. Наступательного типа — означает, что осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на меньшую дальность, чем возможная дальность броска.

Внешне граната имеет овальный корпус из тонкой стали. Обтекаемый корпус собран из верхней и нижней частей, каждая из которых включает внешнюю оболочку и вкладыш. Отверстие для запала при хранении закрывается пластмассовой пробкой. Масса гранаты с запалом 310 г. Заряд взрывчатого вещества — тротил массой 110 граммов. Радиус убойного действия осколков — 25 метров.

Запал гранаты универсальный, подходящий также к гранатам РГ-42 и Ф-1. Марка запала: УЗРГ, УЗРГМ (со второй половины 1950-х годов), или УЗРГМ-2. Все эти запалы взаимозаменяемы.

Боевая граната окрашивается в оливково-сероватый цвет.

Варианты и модификации 
 УРГ-Н (учебная ручная граната — наступательная) — учебно-имитационная модификация гранаты РГД-5 с инертным снаряжением. Для отличия от боевых гранат окрашена в чёрный цвет.
 RGD-5 — граната польского производства
 «тип 59» (Type 59) — граната производства КНР

Страны-эксплуатанты 
 
 
  — производится под наименованием РГД-5
  — на вооружении ННА ГДР
 
 
  — освоено производство гранат для вооружённых сил страны
 
 
 
 
  — на вооружении вооружённых сил, Национальной гвардии, полиции и иных силовых структур.
  — на вооружении вооружённых сил Эстонии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ручная осколочная наступательная граната РГД-5
 Ручная граната РГД-5
 RGD-5 hand grenade / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах и компьютерных играх)

Ручные гранаты
Гранаты СССР
Появились в 1954 году в СССР